Kaiser – titolo nobiliare utilizzato in Germania e Austria per indicare l'imperatore

Aziende 
 Kaiser-Frazer (in seguito Kaiser Motors) – casa automobilistica statunitense attiva dal 1945 al 1953
 Kaiser Aluminium – azienda statunitense produttrice di alluminio
 Kaiser Steel – azienda statunitense produttrice di acciaio
 Kaiser Broadcasting – emittente televisiva statunitense attiva tra il 1958 e il 1977
 Kaiser Shipyards – azienda statunitense di costruzioni navali
 Kaiser Associates – azienda di consulenza manageriale
 Kaiser – azienda brasiliana per la produzione di birra
 Industrias Kaiser Argentina, meglio nota con la sigla IKA – casa automobilistica argentina,

Geografia 
Austria
 Monti del Kaiser – sottosezione delle Alpi Calcaree Nordtirolesi

Stati Uniti d'America
 Kaiser – città del Missouri
 Kaiser – città fantasma del Wisconsin

Persone 
 Kaiser, soprannome di Franz Beckenbauer (1945) – calciatore e allenatore di calcio tedesco 
 Kaiser, soprannome di Michael Schumacher (1969) – Ex pilota automobilistico tedesco, 7 volte campione del Mondo di Formula 1
 Kaiser, soprannome di Carlos Henrique Raposo (1963) – calciatore brasiliano 
 Dominik Kaiser (1988) – calciatore tedesco
 Franz Kaiser (1891-1962) – astronomo tedesco
 Georg Kaiser (1878-1945) – drammaturgo e attore tedesco
 Henry John Kaiser (1882-1967) – industriale statunitense
 Johannes Kaiser (1936-1996) – velocista tedesco
 John Kaiser (1962) – ex giocatore di football americano statunitense
 Josef Kaiser (1954) – medaglista e scultore austriaco
 Manfred Kaiser (1929-2017) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Margherita Kaiser Parodi (1897-1918) –infermiera italiana
 Otto Kaiser (1901-1977) – pattinatore artistico su ghiaccio austriaco
 Otto Kaiser (1924-2017) – teologo tedesco, esperto di studi sull'Antico Testamento
 Paul Kaiser (... – ...) – calciatore svizzero
 Peter Kaiser (1958) – politico austriaco
 Peter Kaiser (1793-1864) – storico e politico liechtensteinese
 Roland Kaiser (1952) – cantante tedesco
 Rolf-Ulrich Kaiser (1943) – giornalista, produttore discografico e scrittore tedesco
 Rudolf Kaiser (1922-1991) – progettista tedesco
 Siegfried Kaiser (1926-2019) – calciatore tedesco
 Stien Kaiser (1938-2022) – pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese
 Walter Kaiser (1907-1982) – calciatore tedesco naturalizzato francese
 Willy Kaiser (1912-1986) – pugile tedesco

Altro 
 Kaiser – pane austriaco
 Kaiser – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Kaiser – videogioco del 1984
 Kaiser Center – palazzo adibito allo svolgimento di attività commerciali e situato nei pressi di Oakland, California
 Kaiser Permanente – organizzazione statunitense per la tutela della salute

Pagine correlate 
Classe Kaiser
Cratere Kaiser